Gasparotto peut désigner :
 Enrico Gasparotto (1982-), coureur cycliste italien ;
 Guy Gasparotto (1948-), joueur français de rugby à XV ;
 Laure Gasparotto (1971-), journaliste et historienne du vin.
 Luigi Gasparotto (1873-1954), homme politique et un avocat italien.